Kotowsk ist:
 eine Stadt in Russland, siehe Kotowsk (Russland)
 der ehemalige Name (1935–2016) der Stadt Podilsk in der Ukraine
 der ehemalige Name (1965–1990) der Stadt Hîncești in der Republik Moldau